Osiński — польське прізвище, читається як Осіньскі.

 Алоїз Осінський (1770 — 1842) — педагог, філолог.
 Осінський Павло Броніславович — диригент військового оркестру Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова, заслужений артист України
 Ян Осінський (1975 — 2010) — польський ксьондз, капелан Ординаріату війська польського, загинув в авіакатастрофі під Смоленськом.
  Осінська Анна Барбара (нар. 08.08.05,м. Варшава)-громадянинка України, народжена у Варшаві(Польша).

Див. також 
 Осинський

Примітки 

Польські прізвища